Mont kan syfta på:
 Mont (egyptisk mytologi)

Geografi
 Mont, Hautes-Pyrénées
 Mont, Pyrénées-Atlantiques
 Mont, Saône-et-Loire
 Le Mont – en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike